Maria Teresa Nadejda Albertyna Róża Filipina Małgorzata Krystyna Helena Józefina Martyna Wirtemberska (ur. 12 listopada 1934) – księżniczka wirtemberska, hrabina Clermont, księżna Montpensier.

Życiorys 
Córka księcia Filipa Wirtemberskiego i jego drugiej żony Róży Habsburg-Lotaryńskiej. W 1957 roku wyszła za księcia Henryka Burbona, najstarszego syna Orleańskiego pretendenta do tronu Francji – Henryka Orleańskiego, hrabiego Paryża, i Izabelli Orleańskiej-Bragança, córki Piotra de Alcântara Brazylijskiego. 

Maria i Henryk są rodzicami: 
 Maria Izabela Małgorzata Anna Genowefa (ur. 3 stycznia 1959), od 1989 r. żona księcia Gundakara de Liechtenstein,
 Franciszek Henryk Ludwik Maria (ur. 7 lutego 1961), w 1999 r. otrzymał od ojca tytuł hrabiego Clermont, następca tronu,
 Blanka Elżbieta Róża Maria (ur. 10 września 1962), w 2000 r. otrzymała od swojego ojca tytuł mademoiselle de Valois,
 Jan Karol Piotr Maria (ur. 19 maja 1965), w 1987 r. otrzymał od dziadka tytuł księcia Vendôme, a w 1999 od ojca otrzymał tytuł „delfina de Viennois”, 
 Eudoksjusz Tybald Józef Maria (ur. 18 marca 1968), w 1987 r. otrzymał od dziadka tytuł księcia Angoulême, od 1999 mąż Marie-Liesse de Rohan-Chabot.

Małżeństwo to było nieszczęśliwe, dlatego małżonkowie postanowili się rozwieść. W 1984 roku zakończyła się procedura cywilna, jednak kościół nie wyraził zgody na unieważnienie. Henryk pomimo tego ożenił się po raz drugi, stracił przez to na krótko prawo sukcesji po ojcu.

Wirtembergowie
Urodzeni w 1934